Jordan Hill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Jordan Hill (kulle), England, Dorset,

USA 

 Jordan Hill, Louisiana, ort, Winn Parish, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar